Herklotz ist der Familienname folgender Personen:

 Ingo Herklotz (* 1955), deutscher Kunsthistoriker
 Luise Herklotz (1918–2009), deutsche Politikerin (SPD)
 Silvio Herklotz (* 1994), deutscher Radrennfahrer
 Werner Herklotz (* 1931), deutscher Politiker (SED) und Diplomat

Siehe auch:
 Herklotzmühle
 Herdklotz Park
 Herglotz